Дяволът носи Прада () може да се отнася за:

 Дяволът носи Прада, роман от Лорън Уайзбъргър от 2003 година.
 Дяволът носи Прада (филм), филм от 2006, базиран на романа.
 Дяволът носи Прада (саундтрак), филмовата музика
 Дяволът носи Прада (сериал), телевизионен сериал, базиран на историята от романа и филма.
 The Devil Wears Prada (група), метъл-група